Vrhovine, općina u Ličko-senjskoj županiji, u Hrvatskoj
 Vrhovine (Vitez, BiH), naselje u općini Vitez, BiH
 Vrhovine (Ub, Srbija), naselje u općini Ub, Srbija